Maluginensis ist der Name folgender Personen:

 Lucius Cornelius Maluginensis Uritinus, römischer Konsul 457 v. Chr.

 Publius Cornelius Maluginensis (möglicherweise auch Servius Cornelius Maluginensis), römischer Konsul 393 v. Chr.
 Servius Cornelius Maluginensis, römischer Konsulartribun zwischen 386 und 368 v. Chr.
 Servius Cornelius Maluginensis Cossus, römischer Konsul 485 v. Chr.
 Servius Cornelius Lentulus Maluginensis († 23), römischer Suffektkonsul 10 n. Chr.